Чемпионат Польши 1966 — 23-е первенство, которое проходило с 13 февраля по 3 марта в Жешувe.

Таблица

Ссылки 
 XXIII Szachowe Mistrzostwa Polski Rzeszów 1966
 23. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1966 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам